Grenzverein steht für:
 den deutschen Grenzverein, siehe Deutscher Grenzverein
 den dänischen Grenzverein, siehe Grænseforeningen

Siehe auch:
 Grenzfriedensbund